Do rywalizacji w trzeciej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 12 reprezentacji. Zostały one podzielone na cztery grup, w których znalazły się po 3 zespoły. Zwycięzca grupy awansował do półfinału, drużyna z drugiego miejsca rozegrała mecze o miejsca 5-8, a zespół, który zajął ostatnią pozycję rozegrał mecze o miejsca 9-12.

Do grupy R trafiły reprezentacje Brazylii, Czech oraz Niemiec.

Mecze w grupie R rozegrane zostały pomiędzy 4 a 6 października w PalaLottomatica w Rzymie.

Tabela

Mecze

Czechy - Brazylia 
Poniedziałek, 4 października 2010
21:05 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 3 700Czas trwania meczu: 126 minut

Niemcy - Czechy 
Wtorek, 5 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 2 900Czas trwania meczu: 74 minuty

Brazylia - Niemcy 
Środa, 6 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaLottomatica, Rzym - Widzów: 3 450Czas trwania meczu: 79 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010